Girton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Girton, Cambridgeshire, ort, England, 
 Girton, Nottinghamshire, ort, England,